Ива́н Ткачу́к:
 Ткачук, Иван Алексеевич (1919—1945) — майор РККА, Герой Советского Союза.
 Ткачук, Иван Васильевич (1891—1948) — советский прозаик, журналист, литератор.
 Ткачук, Иван Иванович (1943—2011) — Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации.